L'édition 2023 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 3 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Résultats en double

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Charleston
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en avril 2023
Sport aux États-Unis en avril 2023